Željeznički vodovod bio je dio opsežnog kompleksa radionica željezničke stanice Praha-Bubny izgrađene 1870.–1873. Gradnjom je rukovodio Karl von Ruppert, a arhitekti su bili Wilhelm von Flattich i Karl Schumann.  Zgrada je služila za opskrbu vodom radionica. 2004. Ministarstvo kulture Češke proglasilo je vodovod spomenikom kulture Češke Republike. Godine 2017. sanirano je krovište. 

Vodovod je katnica od opeke izgrađena prema tipičnom planu koji su 1869.-1870. izradili arhitekt Karl Schumann i inženjer Karl von Ruppert, a koji se može vidjeti na postaji u Hrušovany nad Jevišovkou. Međutim, vodena elektrana u Bubnyju nema krila.   Fasada je izvedena u kombinaciji bijele žbuke i crvene opeke . Uglovi su ukrašeni pilastrima, u zabatu su okrugli prozori u kosinama i ukrašen je zupcima, iznad prozora su suprafenestrije, u prizemlju iznad prozora također okrugli prozori u kosicama. Vodena kuća ima dvovodni krov s dimnjacima u uglovima.

Unutar zgrade nalaze se dva zakovicama spojena spremnika zapremine 240 m³ poduprti lukovima od opeke po obodu spremnika.

Izvori 

 Popis kulturnih spomenika u Holešovicama

Građevine u Pragu